William Taft ist der Name folgender Personen:

* William Howard Taft (1857–1930), US-amerikanischer Politiker, 27. Präsident der Vereinigten Staaten
 William W. Taft (* 1932), US-amerikanischer Politiker